Química: Catalitzador, substància que, igual que un enzim, en un procés anomenat catàlisi, modifica la velocitat d'una reacció química. Existeixen 2 tipus de catalitzadors els que augmenten la velocitat d'una reacció són anomenats catalitzadors positius i els que disminueixen la velocitat són coneguts com a catalitzadors negatius o inhibidors que es poden ajuntar.

 Automoció:  Catalitzador (convertidor catalític), aparell que tenen els automòbils moderns en el tub d'escapament i que s'anomena generalment catalitzador.
Pàgines de desambiguació